Frankenstein steht für:

 Frankenstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Frankenstein (oberrheinisches Adelsgeschlecht), europäisches Geschlecht
 Frankenstein (fränkisches Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Frankenstein (Roman), Roman von Mary Shelley (1818)
 Frankenstein (Monster), fiktive Figur aus Mary Shelleys gleichnamigen Roman (1818) 

Filme:
 Frankenstein (1910), US-amerikanischer Film von J. Searle Dawley
 Frankenstein (1931), US-amerikanischer Film von James Whale
 Frankensteins Fluch, britischer Film von Terence Fisher (1957)
 Frankenstein – Der Schrecken mit dem Affengesicht, japanischer Film von Ishirō Honda (1965)
 Frankenstein – Zweikampf der Giganten, japanischer Film von Ishirō Honda (1966)
 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer, japanischer Film von Jun Fukuda (1966)
 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn, japanischer Film von Jun Fukuda (1967)
 Frankenstein und die Monster aus dem All, japanischer Film von Ishirō Honda (1968)
 Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, japanischer Film von Yoshimitsu Banno (1971)
 Frankensteins Höllenbrut, japanischer Film von (1972)
 Frankenstein, wie er wirklich war, US-amerikanischer Fernsehfilm von Jack Smight (1973)
 Frankenstein Junior, US-amerikanischer Film von Mel Brooks (1974)
 Dr. Frankenstein, US-amerikanischer Fernsehfilm von David Wickes (1992)
 Mary Shelleys Frankenstein, US-amerikanischer Film von Kenneth Branagh (1994)
 Frankenstein (2004), US-amerikanischer Fernsehfilm von Marcus Nispel
 Originaltitel von Die Kreatur – Gehasst und gejagt, US-amerikanisch-deutsche Miniserie (2004)
 Frankenstein – Das Experiment, deutsch-US-amerikanischer Film von Bernard Rose (2015)
 Victor Frankenstein – Genie und Wahnsinn, US-amerikanischer Film von Paul McGuigan (2015)

Romane von Dean R. Koontz:
 Frankenstein – Das Gesicht, erster Teil (2004/2006)
 Frankenstein – Die Kreatur, zweiter Teil (2005/2006)
 Frankenstein – Der Schatten, dritter Teil (2009/2010)
 Frankenstein – Der Schöpfer, vierter Teil (2010)
 Frankenstein – Die tote Stadt, fünfter Teil (2011)

Opern:
 Frankenstein (Kampe), Oper von Gordon Kampe (2018)
 Frankenstein (Dvorak), Oper von Jan Dvorak (2018)
 Frankenstein (Grey), Oper von Mark Grey (2019)

Frankenstein ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Frankenstein (Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Frankenstein, deutscher Name von Ząbkowice Śląskie, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Landkreis Frankenstein, ehemaliger Landkreis in der Provinz Schlesien, Preußen
 Frankenstein (Oederan), Ortsteil von Oederan im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Frankenstein, deutscher Name von Podhájí, Ortsteil von Rumburk, Tschechien
 Frankensteinmassiv (bis ), Höhenzug im Odenwald

Siehe auch:
 Burg Frankenstein
 Schloss Frankenstein, Schlesien
 Franckenstein